Rodoviária de Lisboa
Alfa Romeo RL
Acura RL
Stoppie
Rodrigo Lima
Rocket League 
 

Desambiguações de siglas